Коноплі (рослина)
 (Коноплі наркотик що відноситься до легких наркотиків)

 Конопля Василь Федорович (1915—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Конопля Віктор Пантелійович (1933) — український різьбяр по дереву та художник, автор пам'ятника жертвам Голодоморів в своєму селі Рубці.
 Конопля Віталій Михайлович (1945) — український археолог.
 Конопля Микола Іванович (1954) — український агроном, доктор сільськогосподарських наук, професор.
 Конопля Юхим Дмитрович (1999) — український футболіст, чемпіон світу U-20.

Посилання 
 Конопля  // 

Українські прізвища